Katanning kan syfta på följande platser:

Australien 

 Katanning (ort), Western Australia, 
 Katanning (region), Western Australia, 

Robotskapade Australienförgreningar